Мирковац може да се односи на:

 Мирковац (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Мирковац (Кнежеви Виногради), насеље у општини Кнежеви Виногради, Барања